Byle zaliczyć (ang. Gettin' It) – amerykańska komedia filmowa z 2006 roku w reżyserii Nicka Gaitatjisa.

Opis filmu 
Silver nie może przekonać swej dziewczyny – Sheili, by zgodziła się wreszcie na pierwszy raz. Znudzona jego ciągłym naleganiem Sheila odchodzi. Silver jest już bliski załamania, gdy niespodziewanie jego smutny los się odmienia. Po mieście zaczyna krążyć plotka, że jest świetny w łóżku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Byle zaliczyć w bazie Filmweb.pl
Gettin' It w bazie imdb

Amerykańskie filmy z 2006 roku
Amerykańskie filmy komediowe